

En Inde, Moradabad ( ; ) est une ville de l'État d'Uttar Pradesh.

En Iran, Moradabad () est le nom de nombreuses localités :
  est une ville de la province de Lorestan.
 Mazraeh-ye Moradabad, village du district rural de Palangabad, dans la préfecture d'Echtehard, dans la province d'Alborz.